Albany Airport kan avse:

 Albany Aerodrome – en flygplats i Australien
 Fort Albany Airport – en flygplats i Kanada